Илезское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Илезское сельское поселение — входит в Устьянский район

Вологодская область
 Илезское сельское поселение — входит в Тарногский район